Xavier (englisch: , französisch: , portugiesisch: , katalanisch: ) ist ein männlicher Vorname. Er geht zurück auf den baskischen Ortsnamen Etxaberri mit der Bedeutung „das neue Haus“, der namensgebend für die Burg Xavier wurde. Dies war der Geburtsort des im Deutschen Franz Xaver genannten Jesuitenmissionars und Heiligen. Eine jüngere Variante des Namens ist Xaver.

Namensträger

Vorname 

 Xavier Amaechi (* 2001), englischer Fußballspieler
 Xavier Báez (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Xavier Beauvois (* 1967), französischer Regisseur und Schauspieler
 Xavier Bertoni (* 1988), französischer Freestyle-Skier
 Xavier Bertrand (* 1965), französischer Politiker (UMP)
 Xavier Bettel (* 1973), luxemburgischer Politiker und Premierminister
 Xavier Bichat (1771–1802), französischer Anatom, Physiologe und Chirurg
 Xavier Capdevila Romero (* 1976), andorranischer Skibergsteiger
 Xavier Cugat (1900–1990), spanisch-kubanischer Orchesterleiter
 Xavier de Maistre (Schriftsteller) (1763–1852), französischer Schriftsteller und Feldherr
 Xavier de Maistre (Harfenist) (* 1973), französischer Harfenist
 Xavier Dolan (* 1989), frankokanadischer Regisseur, Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Xavier Dorfman (* 1973), französischer Leichtgewichts-Ruderer
 Xavier Florencio (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Xavier Giannoli (* 1972), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Xavier Herbert (1901–1984), australischer Schriftsteller
 Xavier Koller (* 1944), Schweizer Filmproduzent und -regisseur
 Xavier Lapeyre (* 1942), ehemaliger französischer Autorennfahrer
 Xavier Leroux (1863–1919), französischer Komponist
 Xavier Malisse (* 1980), belgischer Tennisspieler
 Xavier Montsalvatge (1912–2002), spanischer Komponist
 Xavier Moyssén Echeverría (1924–2001), mexikanischer Kunsthistoriker
 Xavier Naidoo (* 1971), deutscher Soul- und R'n'B-Sänger
 Xavier Perrot (1932–2008), Schweizer Autorennfahrer
 Xavier Pompidou (* 1972), französischer Autorennfahrer
 Xavier Pons (* 1980), spanischer Rallyefahrer
 Xavier Quevedo (* 1991), venezolanischer Radrennfahrer
 Xavier Rudd (* 1978), australischer Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist
 Xavier Ruiz (* 1970), Schweizer Filmproduzent und -regisseur
 Xavier-Boniface Saintine (1798–1865), französischer Lustspiel-, Vaudeville- und Romanautor
 Xavier Sala i Martín (* 1962), spanischer Ökonom, Hochschullehrer und Sportfunktionär
 Xavier Trias (* 1946), spanischer Politiker, Bürgermeister von Barcelona
 Xavier Valls (1923–2006), spanischer Maler

Familienname 
 Abel Xavier (* 1972), portugiesischer Fußballspieler
 Abel da Costa Xavier (* 1972), osttimoresischer Soldat und Fußballfunktionär 
 António de Castro Xavier Monteiro (1919–2000), portugiesischer Geistlicher und Bischof von Lamego (1972–1995)
 Arlene de Queiroz Xavier (* 1969), brasilianische Volleyballspielerin
 Chica Xavier (1932–2020), brasilianische Schauspielerin
 Chico Xavier (1910–2002), brasilianisches Medium
 Emanuel Xavier (* 1971), US-amerikanischer Lyriker
 Franz Xaver (1506–1552), Wegbereiter christlicher Mission in Asien und Mitbegründer der Gesellschaft Jesu
 Gabriel Xavier (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Héctor Xavier (1921–1995), mexikanischer Künstler
 Jacob Xavier (1936–2012), osttimoresischer Politiker
 Jaimerson Xavier (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Jaison Xavier (* 1971), indischer Badmintonspieler
 Marcelo Rodrigo Xavier (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Xavier, osttimoresischer Politiker
 Marcos Ferreira Xavier (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Margaret Lin Xavier (1898–1932), erste thailändische Ärztin
 Marlon Rodrigues Xavier (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Michael Xavier (* 1977), britischer Schauspieler, Musicaldarsteller und Sänge

Siehe auch 
 Sturmtief Xavier
 Javier (Vorname)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Baskischer Personenname
Englischer Personenname
Französischer Personenname
Katalanischer Personenname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname